Droga do szczęścia – powieść amerykańskiego pisarza Richarda Yatesa.
 Droga do szczęścia − amerykański film dramatyczny w reżyserii Campbella Scotta z 2003 roku.
 Droga do szczęścia − amerykańsko-brytyjski melodramat Sama Mendesa z 2008 roku.
 Droga do szczęścia − meksykańska telenowela z 2016 roku.